Tracey (voornaam)
Tracey (Pokémon)